Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Sokół-Kutyłowski (1892–1983) – białoruski wojskowy i działacz narodowy
 Bohdan Kutyłowski (1863–1922) – polski prawnik, publicysta, dyplomata
 Mirosław Kutyłowski (ur. 1957) – polski inżynier matematyki